Braulio – tipico amaro valtellinese
Braulio – nome proprio di persona italiano maschile
Braulio di Saragozza (o Braulione) – vescovo spagnolo del VII secolo, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Braulio – cantante spagnolo 
Valle del Braulio – valle della Valtellina